Котри () — город в пакистанской провинции Синд, расположен в округе Джамшоро. Население — 82 916 чел. (на 2010 год).

Транспорт 
С 1861 года функционирует железная дорога из Котри в Карачи.

Экономика 
Штаб-квартира компании Indus flotilia расположена в Котри.

Демография

Примечания 

Города Пакистана
Города Синда